Panda3D — игровой движок, включающий графику, звук, ввод-вывод, обнаружение столкновений и другие функции, относящиеся к созданию 3D игр.

Panda3D является открытым программным обеспечением под модифицированной лицензией BSD. Релизы до 28 мая 2008 года не считались свободным программным обеспечением в связи с определенными ошибками в проекте старой лицензии Panda3D. Несмотря на это, старые релизы Panda3D также могут быть использованы как для бесплатной, так и коммерческой разработки игр без каких-либо финансовых затрат.

Основным языком программирования, предназначенном для работы с SDK Panda3D, является Python, однако ядро движка написано на C++. Для обеспечения доступа к функциям ядра из Python используется автоматическая генерация . Такой подход дает разработчику преимущества языка Python, такие, как скорость освоения и разработки, автоматическое управление памятью (сборка мусора), богатая библиотека дополнительных компонентов, и при этом сохраняет производительность компилируемого языка в ядре движка.

Среди пользователей Panda3D — разработчики нескольких крупных коммерческих игр (, Pirates of the Caribbean Online), несколько проектов с открытым исходным кодом и ряд университетских курсов.

Основные возможности

Графика 
SDK Panda3D предоставляет универсальный интерфейс для работы с трёхмерной графикой, избавляя программиста от необходимости изучать особенности OpenGL и DirectX и использовать низкоуровневые графические операции. В качестве основного графического API Panda3D использует OpenGL в связи с его кроссплатформенностью. Опционально можно использовать и DirectX (только под Windows), однако на текущий момент DirectX в Panda3D имеет ряд ограничений.

Panda3D позволяет автоматически генерировать наиболее используемые шейдеры: Normal Map, Gloss Map, Glow Map, Tone Mapping, Bloom Filter, Threshold Lighting, Inking, Shadow Mapping, Cartoon Inking, Volumetric Lightning, Blur/Sharpen, Ambient Occlusion. Есть возможность подключать свои собственные шейдеры, написанные на Cg или GLSL.
Движок использует три типа трёхмерных моделей:
 Статичные полигональные модели
 Анимированные модели (возможна как скелетная, так и вершинная анимация)
 Полигональная поверхность на основе карты высот.
Первые два типа создаются в каком-либо пакете трёхмерного моделирования и затем экспортируются или конвертируются в формат, понятный движку. Третий — динамически строится на основе чёрно-белого изображения карты высот.

Физика 
Изначально в Panda3D был интегрирован физический движок ODE. Начиная с релиза 1.8.0 произведена экспериментальная интеграция PhysX и Bullet Physics Library. Помимо этого, если нет необходимости в использовании полноценного физического движка, имеются встроенные средства для определения столкновений.

GUI 
Panda3D имеет две системы построения GUI: встроенная, основанная на использовании трёхмерных моделей в качестве графического интерфейса и в версии 1.8.0 была включена библиотека libRocket GUI.

Звук 
Движок имеет функции для воспроизведения объемного звука.

Сеть 
Panda3D имеет встроенную систему игры по локальной сети и по серверам. Однако, разработчики чаще всего используют сетевые Python библиотеки.

Прочее

Утилиты 
 Анализ производительности и узких мест;
 утилиты для просмотра и отладки трёхмерной сцены;
 конвертеры для шрифтов и различных форматов 3D моделей;
 плагины импорта/экспорта для пакетов 3D моделирования;
 утилита для просмотра моделей в формате Panda3D (*.bam, *.egg, *.pz);
 утилиты для работы с виртуальной файловой системой;
 утилиты для создания и распространения дистрибутива разработанного приложения.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Panda3D
 Русскоязычное сообщество
 Devmaster.net (данные частично устарели)

Литература 
 

Игровые движки по алфавиту
Свободные игровые движки
Свободные программы трёхмерного моделирования
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Кроссплатформенное программное обеспечение